Pirton – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Pirton – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)